Jan Rudnicki (XVI wiek) – kasztelan rozpirski
 Jan Rudnicki (XVI wiek) – archidiakon uniejowski
 Jan Rudnicki (1550–1620) – kasztelan sieradzki
 Jan Rudnicki (1867–1944) – poseł na Sejm II Rzeczypospolitej
 Jan Rudnicki (1887–1936) – polski malarz i grafik
 Jan Rudnicki (1905–1984) – polski aktor
 Jan Rudnicki (1934–1992) – polski geolog, speleolog